Главиница може да се отнася за:

 Главиница, град в област Силистра, България;
 Главиница, община в област Силистра, България;
 Главиница, село в област Пазарджик, България;
 Главиница или Главеница, средновековен град в историко-географска област Кутмичевица, днешна южна Албания;